Окса́на Алекса́ндровна Чусови́тина () — гимнастка, на протяжении карьеры выступавшая за СССР, Узбекистан и Германию, олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Биография 

Начала международную спортивную карьеру ещё в составе сборной СССР в 1991 году, затем выступала в составе Объединённой команды, сборной Узбекистана. Вышла замуж за борца Баходира Курбанова, у них родился сын Алишер, у которого врачи диагностировали лейкемию. В Узбекистане вылечить это заболевание было невозможно, семье пришлось в 2002 году переехать в Германию, поэтому Оксана выступала в составе сборной Германии в 2006—2012 годах, а с 2013 года вновь вошла в состав сборной Узбекистана. Спортивная карьера Чусовитиной на высшем уровне длится уже более 30 лет — невероятный срок для спортивной гимнастики. Девятикратный призёр чемпионатов мира в опорном прыжке (1 золото, 4 серебра и 4 бронзы) — рекордный показатель для одной дисциплины в истории спортивной гимнастики.

Впервые в мире исполнила на опорном прыжке переворот вперёд — сальто вперёд согнувшись с поворотом на 360° и переворот вперёд — сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 540°. На брусьях является автором элемента большой оборот назад с прыжком и поворотом на 360° и соскок двойным сальто назад в группировке с поворотом на 360° во втором сальто. На вольных впервые продемонстрировала очередной именной элемент — двойное сальто назад прогнувшись с поворотом на 360° во втором сальто.

12 октября 2019 года на чемпионате мира заявила о том, что планирует выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые стали восьмыми в карьере.

25 июля 2021 года после выступления на Олимпиаде в Токио объявила о завершении карьеры. 

В начале октября 2021 года Оксана заявила, что будет готовиться к следующим Азиатским играм, которые пройдут в сентябре 2022 года в Китае. В мае 2022 года сообщила о начале подготовки к выступлению на Олимпиаде-2024 в Париже.

В 2023 году 3 марта заняла призовое место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике проходившем в Дохе.

Достижения 
 Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве в составе Объединённой команды.
 Вице-чемпионка Олимпиады 2008 года в опорном прыжке.
 Трёхкратная чемпионка мира (1991 — командное первенство (сборная СССР) и вольные упражнения, 2003 — опорный прыжок).
 Четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира (1991, 2001, 2005 и 2011).
 Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (1992, 1993, 2002 и 2006).
 Чемпионка Европы 2008 (опорный прыжок).
 Серебряный призёр чемпионата Европы (2002).
 Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы (1994, 2007).
 Занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница восьми Олимпийских игр (при этом болгарин Йордан Йовчев — другой единственный гимнаст, который был участником более чем пяти Игр, — выступал на шести Олимпиадах).
 Первая в истории действующая спортсменка, введённая в международный Зал Славы спортивной гимнастики.

Спортивные достижения

Результаты

Государственные награды и звания 
 Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан (1992)
 Орден «Дустлик» (1996)
 Орден «Мехнат шухрати» (2001)
 Орден «Эл-юрт Хурмати» (2017).
Узбекистон ифтихори (2021)
Заслуженный тренер Республики Узбекистан (2021)

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Оксана Чусовитина на сайте Международной федерации гимнастики (на 2008 год)
 Чусовитина (Вольные упражнения)
Оксана Чусовитина выиграла золото Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

Гимнасты СССР
Гимнасты Узбекистана
Гимнасты Германии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Заслуженные мастера спорта СССР